2014. augusztus 12–17. között rendezték meg az I. Szolnoki C+ Fesztivált. Tervek szerint ezen esemény a 2015. évtől rendszeresen megrendezésre kerülő fesztivál előhírnöke.

Célközönség 
A fesztivál célközönsége elsősorban a fiatal felnőttek (leendő és jelenlegi egyetemisták, főiskolások, 18-45 éves korosztály), a rendezvény pedig országos szintű esemény lehet. Az esemény egy Szolnok városához kötődő kezdeményezés. Ennek helyszíne minden évben a Tiszaliget, mely a korábbi években bizonyította, hogy alkalmas nagyszabású rendezvények lebonyolítására. A koncertek három színpadon és egy DJ-sátorban, folyamatos műsoridővel fogják szórakoztatni a közönséget.

Bemutatás 
Az esemény egy többnapos – fő profilját tekintve zenei – fesztivál, mely során előnyben részesítik az élőzenei, hangszeres produkciókat. Népszerű előadók koncertjeit tervezik, melyek szervezésénél fontos, hogy ne kizárólag a más fesztiválokon egyébként is fellépő, megszokott főzenekarok kerüljenek a programba. Cél a helyi zenekarok támogatása is, a szolnoki és környékbeli aktív és minőségi zenét játszó zenekarok fellépési lehetőségének biztosítása.
A zenei programok mellett a rendezvény teret ad egyéb kulturális programoknak, előadásoknak, a
fiatalokat érintő témákkal kapcsolatos felvilágosító, prevenciós előadásoknak, szemináriumoknak, interaktív bemutatóknak, tanácsadásoknak, hagyományőrző programoknak és sporteseményeknek is.

Források 
 ArtsOnline: Cikk
 SzolnokZene: Cikk

Magyarországi fesztiválok